

Вожой — село, Зав'яловський район, Удмуртія
 Вожой — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Воткінськ

Дивись також 
 Вожойка
 Вожойський
 Нижній Вожой
 Руський Вожой